KDSN bezeichnet:
 KDSN (Mittelwellensender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Iowa
 KDSN (UKW-Sender), ein Hörfunksender im US-Bundesstaat Iowa

Abkürzung